Rajmund Jarosz (1875-1937) – polski burmistrz i prezydent miasta Drohobycza
 Rajmund Jarosz (ur. 1935) – polski aktor